Niemcy:
 Berliner Platz – dzielnica Erfurtu
 Berliner Platz – plac w Bonn
 Berliner Platz – plac w Essen
 Berliner Platz – plac w Lubece